Kloak har flere betydninger:

 Kloak – et rørsystem til transport af spildevand og regnvand. Ofte bruges begrebet afløbssystem eller kloaksystem i samme betydning.
 Kloak (biologi) – en fælles udførselsgang for afføring og æg eller sæd. Den findes hos krybdyr, fugle og kloakdyr.